R1 kan syfta på:

 R1 (motorväg) – en motorväg som fungerar som en ringled vid Antwerpen i Belgien
 Yamaha YZF-R1 –  en sportmotorcykel tillverkad av Yamaha Motor Company
 R1 (reaktor) – Sveriges första kärnreaktor vid KTH i Stockholm
 Ringhals 1 – en reaktor vid Ringhals kärnkraftverk